Alto Douro peut désigner deux localités de Sao Tomé-et-Principe :
 Alto Douro, dans le district de Caué ;
 Alto Douro, dans le district de Cantagalo.